Okoye, personnage de fiction, membre de la Dora Milaje dans Marvel Comics

Amobi Okoye (né en 1987), joueur nigérian de football américain
Cecilia Okoye (née en 1991), joueuse nigériane de basket-ball
Christian Okoye (né en 1961), joueur de football américain et athlète américano-nigérian
Ebele Okoye (née en 1969), peintre et animatrice germano-nigériane
Lawrence Okoye (né en 1991), athlète britannique
Monica Okoye (née en 1999), joueuse japonaise de basket-ball
Stan Okoye (né en 1991), joueur nigérian de basket-ball